Als Webspinne bezeichnet man:

 ein Tier aus der Ordnung der Webspinnen
 Spinnen, die Netze bauen, siehe Spinnennetz
 einen Webcrawler